Елкхорн има више значења:
 Елкхорн (Калифорнија)
 Елкхорн (Монтана)
 Елкхорн (Висконсин)
 Елкхорн (Небраска)